Júlio Botelho - Braziliaans voetballer (1929-2003)
Chico Buarque - Braziliaanse zanger, ook bekend als Julinho Adelaide
Getúlio Vargas - Braziliaans president, bijgenaamd Julinho
Júlio César de Andrade Moura - Braziliaans-Peruviaans voetballer (1965)